Treasure (album van Cocteau Twins)
 Treasure (Bruno Mars), een single uit 2013
 Treasure (computerspelbedrijf), Japanse ontwikkelaar van computerspellen